Аргентина — країна в Південній Америці
 Аргентина — річка в Італії

Біологія 
 Аргентина чи Сріблянка — рід риб родини Argentinidae
 Аргентина — рід рослин родини Розові

Ім'я, прізвище 
 Аргентина Брунетті (1907—2005) — аргентинська актриса й письменниця
 Імперіо Аргентина (справжнє ім'я Марія Магдалена Ніле дель Ріо; 1910—2003) — аргентинська співачка й актриса

Див. також 
 Аргентум
 Аргентин
 Аргентит
 Арґентеус